Fistulinella — рід грибів родини Boletaceae. Назва вперше опублікована 1901 року.

Класифікація 
До роду Fistulinella відносять 26 видів:

Примітки

Джерела 
 Hennings, P. 1901. Beiträge zur Flora von Afrika. XXI. Fungi. camerunenses novi. III. Botanische Jahrbücher für Systematik Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie. 30:39-57 — P.43

Роди грибів
Болетові
1901 у науці